Eena steht für:
 ehemaliger Künstlername einer deutschen Popsängerin; siehe Luci van Org

EENA steht für:
 European Emergency Number Association

Abkürzung